«Таро Висконти — Сфорца» — как принято считать, самая старая колода карт Таро (вернее, её итальянского предшественника тарокки). Известна по письменным источникам. Была заказана герцогом миланским Филиппо Мария Висконти и его зятем Франческо Сфорцей, следующим герцогом.

В наши дни название используется как собирательное для дорогих подарочных «старомиланских» карт тарокки, которые рисовались вручную по поводу знаменательных событий в жизни миланских правителей XV века. Эти карты изготавливались из прессованного картона, на который наносился тонкий слой левкаса, который покрывался сусальным золотом или серебром, и расписывался темперой.

Количество и колоды 
Собирательное имя используется для обозначения разрозненных карт, которые находятся в различных музеях и библиотеках мира. Большинство из этих колод имеют в настоящий момент всего 1-2 карты. Таких карт на сегодняшний день известно 271 штука, и по внешнему виду, размеру и прочим деталям они делятся на 15 групп.

Самая большая из этих групп включает три из наиболее известных и полных колод «Висконти — Сфорца»:
 Колода «Pierpont-Morgan Bergamo Visconti-Sforza», (также известная как «Колода Colleoni-Baglioni»). Недостает 4 карты из необходимых 78: «Дьявола», «Башни», «Рыцаря Монет» и «Тройки Мечей». Из них 35 карт находятся в библиотеке Пирпонта Моргана, Нью-Йорк; 26 — в Каррарской Академии и 13 в частной коллекции семьи Коллеоне, Бергамо. Карты характеризуются золотым фоном (для картинок) и кремовым с цветочным мотивом для остальных. Карты не пронумерованы и не подписаны. Предполагают, что «Pierpont-Morgan Bergamo» была заказана художнику по случаю коронации Франческо Сфорца (1450), либо в честь 10-летия свадьбы Франческо и Бьянки Марии Висконти (1451). К таким выводам историков привело изучение геральдических элементов, присутствующих на картах. Предположительно написана Бонифацио.
 Колода «Cary-Yale Visconti-Sforza» (также известна как «Колода Visconti di Modrone»). Получила имя от коллекции семьи Кэрри, отошедшей к Йельскому университету в 1967 году. Датируются примерно 1466 годом. Включает 67 карт. Картинки с золотым фоном, прочие с серебряным. Колода, по тем же предположениям, могла служить свадебным подарком третьего миланского герцога, Филиппо Висконти, Марии Савойской (1428).
 Колода «Brera-Brambilla Visconti-Sforza». Названа в честь Джованни Брамилла, который купил колоду в Венеции в 1900 году. С 1971 году находится в Пинакотека Брера в Милане. Включает 48 карт. Все имеют золотой фон. Предположительно написана Бонифацио Бембо (закончена членом семьи Заваттари) по заказу Франческо Сфорца в 1463 году.

В остальных группах ещё меньше карт: например, 5 групп состоят всего лишь из 1 карты. Предполагают, что малые группы — это не остатки полных колод, а образцы, которые художники показывали своим потенциальным заказчикам. Каждая группа имеет своё условное название, обычно по коллекции и месту хранения.

Придворные и числовые карты

Современные издания 
 В XX веке колоды «Pierpont-Morgan Bergamo» и «Cary-Yale» были изданы в нескольких репринтных изданиях, для которых недостающие карты были придуманы художниками Луиджи Скапини и Атанасом Атанассовым.

См. также 
 Тарокки Мантеньи

Ссылки 

 Галерея (Пирпойнт)
 Галерея Кэри-Йель

Примечания 

Колоды Таро
Висконти
Сфорца